Портрет Биндо Альтовити () — портрет кисти Рафаэля Санти. Работа позднего этапа творчества художника. Один из лучших портретов эпохи Высокого Возрождения в Италии и искусства портрета вообще.

История 
Полотно создано Рафаэлем около 1512—1513 или 1515 года. До XIX века работа считалась автопортретом Рафаэля. Однако сегодня благодаря исследованиям историков известно, что молодой человек, изображённый на картине, — Биндо Альтовити, богатый флорентийский банкир, который с 17 лет в Риме владел банком, унаследованным после смерти отца. Со временем он стал одним из богатейших и влиятельнейших людей в Италии; банк Альтовити предоставлял деньги римскому папе. Его семья переехала в Рим после изгнания из Флоренции из-за оппозиции к семье Медичи. Биндо родился в Риме в 1491 году. Разумно используя финансовые и политические деловые связи, он нажил одно из самых больших состояний в Италии. В 1530-х гг., когда папой стал Павел III, Б. Альтовити управлял не только папскими деньгами, но и поставкой зерна всему Риму.

Биндо Альтовити был культурным человеком, любил искусство и был щедрым меценатом, другом и спонсором многих известных художников Ренессанса, включая Рафаэля, Микеланджело, Бенвенуто Челлини и Джорджио Вазари. Рафаэль написал его портрет в возрасте 20-22 лет; он также выполнял для Альтовити некоторые заказы, в частности, «Мадонну дель Импанната» («Марию с Младенцем, Cв. Елизаветой, Иоанном Крестителем и неизвестной святой»).

Биндо Альтовити переживёт смерть Рафаэля, позорное разграбление Рима (1527) (Sacco di Roma), рождение маньеризма в Италии. Будет общаться с некоторыми мастерами маньеризма. Среди них художник Джироламо да Карпи, который тоже написал портрет Альтовити. В старости он закажет бронзовый бюст самому Бенвенуто Челлини.

Картина была собственностью потомков Альтовити до 1808 года, после чего была продана Людвигу I, королю Баварии. До 1936 года картина хранилась в Старой пинакотеке в Мюнхене. После окончания Второй мировой войны попала в США, где была куплена бизнесменом и филантропом Самуилом Генри Крессом, который пожертвовал её вашингтонской Национальной галерее искусства.

Сюжет 
Изящная, почти женоподобная фигура Биндо Альтовити, наряду с тяжёлым контрастом между светом и тенью не характерны для работ Рафаэля, особенно его портретов, что демонстрирует эксперименты художника с разными стилями и формами в поздний римский период его творчества. Влияние произведений Леонардо да Винчи, которые Рафаэль изучал в течение этого периода своей карьеры, поразительно очевидно в этом конкретном его произведении.

Биндо Альтовити изображён вполоборота к зрителю на зелёном фоне. На нём темная шляпа и синяя накидка. Его золотистые длинные мягкие кудри, заправленные за правое ухо, символизируют благородство и чистоту души. Голова Биндо слегка почти театрально повёрнута вправо, он пристально смотрит на зрителя. На левой руке, расположенной чуть выше сердца, видно кольцо.

Примечания

Ссылки 
 Портрет Биндо Альтовити 
 Портрет Биндо Aлтовити в 22 года 

Картины из собраний Национальной галереи искусства
Картины 1515 года
Мужские портреты Рафаэля